De Lomstraat is een van de oudste straten in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Ligging en naamsherkomst 
Al voor de verlening van stadsrechten door de hertog van Gelre in 1343 was dit een doorgaande weg door het toenmalige dorp, in het verlengde van de Vleesstraat. Het beginpunt ligt aan de noordzijde van de Markt en loopt tot aan de Geldersepoort.

Vermoedelijk is de naam van de straat afkomstig van het gegeven dat er al voor de 13e eeuw vele Lombarden in Venlo woonden.

Geschiedenis 
Aan deze straat lagen tussen 1843 en 1944 onder meer vier bierbrouwerijen, waarvan La Belle Alliance de laatste was die verdween door oorlogsgeweld. Ook lag hier een café met een rijke historie, café De Gouden Tijger. Tot aan het einde van de 20e eeuw bleef dit café bestaan. Vanaf 1983 tot het einde van de jaren 1990 was dit een van de weinige overgebleven lokalen waar Venloosch Alt werd getapt.

Op de hoek met de Gasthuisstraat stond in de 19e eeuw een van de openbare pompen, die door de inwoners die geen eigen pomp konden slaan werden gebruikt voor vers water.

Van 1876 tot 1881 woonde de arts en chirurg Lambert van Kleef in deze straat. Van Kleef had al eerder (van 1868 tot 1873) in Venlo gewoond als officier van gezondheid en was in die tijd gehuwd met de Venlose Cato van de Loo. Hij zou later uitgroeien tot een van de bekendste chirurgen van Nederland.

In augustus 2011 besloot de gemeente om onder andere de Lomstraat nagenoeg in zijn geheel aan te merken als gemeentelijk monument, met als achterliggende gedachte om de gehele binnenstad als zodanig te beschermen.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Straat in Venlo binnenstad
Gemeentelijk monument in Venlo